Eerste Chinees-Japanse Oorlog (1894 - 1895)
 Tweede Chinees-Japanse Oorlog (1937 - 1945)